Gottschalch ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Gottschalch (* 1969), deutscher Schauspieler, Regisseur und Auto
 Johann Erich Gottschalch (Pseudonym: Dr. Erich Eichen; * 1884 in Dresden, † nach 1938), deutscher Privatgelehrter, Herausgeber und Autor
 Wilfried Gottschalch (1929–2006), deutscher Lehrer, Sozial- und Erziehungswissenschaftler